A Faculdade Araguaia (FARA) é uma instituição de ensino superior privada, sediada em Goiânia (GO) criada em 2001 e mantida pela Sociedade de Educação e Cultura de Goiás com duas unidades, uma no Centro e outra no Bueno onde são oferecidos cursos de graduação e de pós-graduação latu sensu. Na unidade Centro funcionam os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e de Tecnólogo em Gestão Comercial. A unidade Bueno oferece Ciências Biológicas - licenciatura, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Construção de Edifícios, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Educação Física (bacharelado e licenciatura), Engenharia Agronômica e Arquitetura e Urbanismo.

Possui como produtos, além dos cursos já citados, o Programa Intervalo de Aula, e o Projeto Araguaia On-line, ambos também são disponibilizados à atuação dos alunos, como campo de práticas.

Instituições de ensino superior de Goiás
Instituições de ensino de Goiânia